Il doppio del torneo di tennis U.S. Pro Tennis Championships 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Syd Ball e Kim Warwick che hanno battuto in finale Heinz Günthardt e Pavel Složil 4-6, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Ross Case /  Phil Dent (secondo turno)
 Bob Hewitt /  Frew McMillan (semifinali)
 Jan Kodeš /  Tomáš Šmíd (quarti di finale)
 Mark Edmondson /  John Marks (semifinali)

 Anand Amritraj /  Vijay Amritraj (quarti di finale)
 José Higueras /  Balázs Taróczy (quarti di finale)
 Heinz Günthardt /  Pavel Složil (finale)
 Robin Drysdale /  Christopher Mottram (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Tennis Championships 1979